Francis Cuillier (1944-2013), un urbaniste français ;
 Pierre Cuillier-Perron (1753-1834), un militaire et un aventurier français.